El nombre Pablo Herrera puede referirse a:

Pablo Herrera Allepuz, voleibolista español.
 Pablo Herrera Barrantes, futbolista costarricense.
 Pablo Herrera González, expresidente (Pentavirato) y exvicepresidente de Ecuador.
Pablo Herrera Rogers, cantautor chileno.
Pablo Herrera, productor cubano.